Coutaz ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Coutaz († 2021), deutsche Musiclabel-Besitzerin, siehe Harmonia Mundi
 Gilbert Coutaz (* 1954), Schweizer Historiker und Archivar
 Joëlle Coutaz (* 1946), französische Informatikerin und Hochschullehrerin